PZY steht für:
 Flughafen Piešťany (IATA-Code), slowakischer Flughafen
 Zapolyarye Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

Abkürzung